Nea Dimokratia, een Griekse politieke partij
Nederlands Dagblad, een Nederlands dagblad